Соревнования по вольной борьбе в рамках VI летней Спартакиады народов СССР проходили в Киеве с 5 по 8 июля 1975 года. Одновременно турнир имел статус 31-го Чемпионата СССР по вольной борьбе. В соревнованиях участвовало 156 борцов.

Медалисты

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — : Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1975 / Сост. А. Н. Корольков — : Физкультура и спорт, 1976.

Спорт на Украине в 1975 году
Спортивные соревнования в Киеве
Июль 1975 года
Чемпионаты СССР в 1975 году
Соревнования по борьбе на Украине